Miejscowości:
 Buchtel – wieś w Stanach Zjednoczonych, w Hrabstwie Athens i Hrabstwie Hocking w stanie Ohio.

Osoby o nazwisku Buchtel:
 Henry Augustus Buchtel (1847–1924) –  amerykański urzędnik publiczny i pedagog.
 John R. Buchtel (1820–1892) – amerykański biznesmen i filantrop.
 Michał Buchtel – czeski kajakarz, złoty medalista w konkursie drużynowym K-1 przy ICF Canoe Slalom Mistrzostwa Świata 2009 w La Seu d'Urgell.